Barzan ist der Name von Orten:

 Ort im irakischen Gouvernement Arbil, siehe Barzan (Irak)
 Gemeinde in der französischen Region Nouvelle-Aquitaine, siehe Barzan (Charente-Maritime)

Schiffe:

 Barzan, Containerschiff der UASC A18-Klasse